Kaszuby – kraina historyczna
 Kaszuby – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 "Kaszuby V" – batalion obrony narodowej
 Kaszuby ex. "Fryderyk Chopin", ex. "Wisconsin" – drobnicowiec zbudowany w 1929
 Kaszuby – potoczne określenie Osiedla Kaszubskiego w Wejherowie